Szeptem – seria książek autorstwa Becci Fitzpatrick
 Szeptem – pierwsza książka z tego cyklu
 Szeptem – album studyjny Anny Marii Jopek
 „Szeptem” – utwór Ludmiły Jakubczak